Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2023 der Damen. Es werden zwölf Qualifikantinnen ausgespielt, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. März 2023 stattfinden soll.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Miami Gardens